The Spirit of Radio – singolo dei Rush del 1980, dall'album Permanent Waves
 The Spirit of Radio: Greatest Hits 1974-1987 – album dei Rush del 2003
 The Spirit of Radio – album dei Markonee del 2006